Yesterworlds — сборник ранних записей шведской группы Dark Tranquillity, вышедший в 2009 году.

Об альбоме 
На Allmusic релиз имеет название «Yesterworlds: The Early Demos». Согласно allmusic релиз ознаменовывает 20-летие группы (если включить два первых года творчества под смешным названием Septic Broiler).

Список композиций 

композиции 1-4 с демозаписи «Trail of Life Decayed» (1991)
композиции 5-6 с мини-альбома «A Moonclad Reflection» (1992)
композиции 7-9 с демозаписи 1994 года
композиция 10 со сборника «W.A.R. Compilation Vol. 1» (1994)

Примечания

Ссылки 

Альбомы Dark Tranquillity
Альбомы 2009 года
Альбомы Century Media Records